Лингвокогнитивная категоризация — специфический для каждого варианта (вариации) языковой картины мира процесс вербализованного упорядочения знаний, полученных из окружающей среды.

Результатом лингвокогнитивной категоризации является система категорий, формирующаяся в языковом сознании человека. При этом под категорией понимается лингвоментальный феномен человеческого сознания, который представляет собой лингвокогнитивную ячейку в системе знаний и представлений человека о мире и о себе самом, изоморфно отображающую фрагмент реальной и/или воображаемой действительности в человеческом сознании. Изоморфный понимается здесь не как ‘одинаковый’, но как ‘подобный’, абсолютно не тождественный, а понятие лингвокогнитивная ячейка считается весьма условным в том смысле, что она предполагает не жесткие, но гибкие границы.

Категории, отображающие определенный фрагмент действительности в языковом сознании человека, могут иметь четкие (жесткие) и нечеткие (размытые) границы, могут менять свою структурно-содержательную организацию в зависимости от типа лингвокогнитивной категоризации, который предопределяет специфику того или иного варианта языковой картины мира (то есть научной, профессиональной, наивной картины мира).

См. также 
 Концептуализация
 Когнитивная лингвистика

Ссылки 
 Дзюба Е. В. О видах и структуре категорий // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова : периодическое печатное издание. — 2012. — № Выпуск 19. Язык и культура.. — С. 21. — ISSN 2072-3490 
 Дзюба Е. В. Лингвокогнитивная категоризация в русском языковом сознании: монография / Е. В. Дзюба; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — 286 с. ISBN 978-5-7186-0702-4

Примечания 

Лингвистика
Когнитивные науки